Соревнования в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 в технической программе среди дуэтов прошли 12 и 14 июля.

Результаты 
Квалификация началась 12 июля в 16:00.

Финал начался 14 июля в 19:00.

Зелёным отмечены финалистки

Примечания 

Чемпионат мира по водным видам спорта 2019